Рождественские чтения:
 Рождественские чтения — международный церковно-общественный форум, ежегодно проходящий в Москве и организуемый Русской православной церковью.
 Епархиальные Рождественские образовательные чтения — епархиальные церковно-общественные форумы местного епархиального уровня, ежегодно проходящие в различных епархиях Русской православной церкви.
 Косихинские Рождественские чтения — краевой литературный фестиваль, посвящённый памяти поэта Роберта Рождественского, проходящий на его родине в селе Косихе и организуемый Косихинской мемориальной модельной библиотекой имени Роберта Рождественского.

Примечания